Bärnighausen ist der Nachname von:
 Hartmut Bärnighausen (* 1933), deutscher Chemiker
 Till Winfried Bärnighausen (* 1969), deutscher Mediziner